Rully ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Rully (Calvados), ehemalige Gemeinde im Département Calvados
Rully (Oise), Gemeinde im Département Oise
Rully (Saône-et-Loire), Gemeinde im Département Saône-et-Loire
Rully (Weinbaugebiet) im Burgund